Paweł Konnak, ps. Konjo
 Konjo – grupa etniczna w Afryce
 język konjo